DCFC peut signifier :
 Death Cab for Cutie, groupe de rock américain ;
 Derby County Football Club, club de football anglais.